Футбольный турнир на XXI Летних Олимпийских играх прошёл с 18 по 31 июля 1976 года в четырёх городах Канады: Монреаль, Торонто, Оттава и Шербрук. В турнире участвовало неполное количество команд — 13. Это связано со снятием трёх команд из-за африканского бойкота. Победу одержала сборная ГДР, обыгравшая в финале предыдущих чемпионов из Польши.

Медалисты

Страны

Квалификация 

На Олимпийские игры отобрались следующие сборные:

Африка
 (снялась)
 (снялась)
 (снялась)
Азия

Северная Америка
 (заменила )

Южная Америка

 (снялась)
Европа

 (автоматически квалифицированы как чемпионы Олимпийских игр 1972)

Страна-организатор

Стадионы

Судьи 

Азия
  Авраам Кляйн
  Джафар Намдар
Северная Америка
  Питер Томас Джонсон
  Вернер Уинсманн
  Марко Антонио Дорантес
Южная Америка
  Анхель Коэресса
  Арналдо Сезар Коэльо
  Гильермо Веласкес
  Рамон Баррето

Европа
  Пауль Шиллер
  Робер Элье
  Альберто Микелотти
  Адольф Прокоп
  Карой Палотаи
  Мариан Кустонь
  Джон Патерсон
  Эмилио Гурусета Муро
  Владимир Руднев

Составы

Результаты

Группа «A» 

  снялась

Группа «B»

Группа «C» 

  снялась

Группа «D» 

 Замбия снялась

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
6 мячей
 Анджей Шармах
4 мяча
 Ханс-Юрген Дёрнер
3 мяча
 Мишель Платини
 Виктор Ранхель
 Гжегож Лято
 Владимир Онищенко
2 мяча

 Жарбас
 Джимми Дуглас
 Жан-Марк Шер
 Лоик Амисс
 Вики Перец
 Хон Сон Нам
 Виктор Колотов
1 мяч 

- Олег Блохин

- Александр Минаев

Ссылки 
 Отчеты ФИФА о матчах ОИ-76 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Международные соревнования по футболу в Канаде
1976 год в футболе